Pfefferburg bezeichnet:

Pfefferburg (Brixen), eine Burgruine
Pfefferburg (Flensburg), ein benannter Teil des Dammhofareals in Flensburg
Pfefferburg (Schönaich), Siedlungsplatz und Gastronomiebetrieb in Schönaich